XLIII чемпионат мира по спортивной гимнастике () — международный турнир, организованный Международной федерацией гимнастики. Прошёл в Токио (Япония) с 7 по 16 октября 2011 года. Являлся квалификационным на Олимпийские игры 2012.

Спортивный объект

Расписание 

Пятница, 7 октября
 11:15-11:30 — Церемония открытия;
 11:30-21:30 — Квалификация, женщины;

Суббота, 8 октября
 11:30-21:30 — Квалификация, женщины;

Воскресенье, 9 октября
 11:15-21:30 — Квалификация, мужчины;

Понедельник, 10 октября
 11:15-21:30 — Квалификация, мужчины;

Вторник, 11 октября
 19:00-21:00 — Финал командного первенства, женщины;
 21:00-21:10 — Церемония награждения;

Среда, 12 октября
 18:00-20:30 — Финал командного первенства, мужчины;
 20:30-20:40 — Церемония награждения;

Четверг, 13 октября
 18:00-19:45 — Финал абсолютного первенства, женщины;
 19:45-19:55 — Церемония награждения;

Пятница, 14 октября
 19:00-21:30 — Финал абсолютного первенства, мужчины;
 21:30-21:40 — Вручение «Longines Prize for Elegance»;
 21:40-21:50 — Церемония награждения;

Суббота, 15 октября
 13:30-13:55 — Финал в вольных упражнениях у мужчин;
 13:55-14:25 — Финал в опорных прыжках у женщин;
 14:25-14:45 — Церемония награждения;
 14:45-15:10 — Финал на коне (махи) у мужчин;
 15:10-15:35 — Финал на разновысоких брусьях у женщин;
 15:35-16:00 — Финал в упражнении на кольцах у мужчин;
 16:00-16:30 — Церемония награждения;

Воскресенье, 16 октября
 09:00-11:00 — Финал в опорных прыжках у мужчин;
 09:00-11:00 — Финал в упражнении на бревне у женщин;
 14:55-15:15 — Церемония награждения;
 15:15-15:40 — Финал на параллельных брусьях у мужчин;
 15:40-16:10 — Финал в вольных упражнениях у женщин;
 16:10-16:35 — Финал на перекладине у мужчин;
 16:35-17:05 — Церемония награждения;
 17:05-17:20 — Церемония закрытия.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Соревнования мужчин

Командное первенство

Абсолютное первенство

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Командное первенство

Абсолютное первенство

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Вольные упражнения

Бревно

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на официальном сайте FIG
 Чемпионат на сайте Агентства спортивной информации «Весь спорт»

2011
Спортивная гимнастика 2011
Октябрь 2011 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Чемпионаты мира в Японии